Antonio Asensio Pizarro (1947 - 2001), fundador del grup de comunicació Zeta.
 Antonio Asensio Mosbah (1981), empresari i editor del Grup Zeta, fill de l'anterior.